Protogenia (en griego antiguo Πρωτογένεια, «primogénita») es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Protogenia, hija de Erecteo, rey de Atenas y Praxítea. Cuando Eumolpo a la cabeza de sus tropas tracias invadió el Ática, un oráculo consultado por Erecteo le dijo que para lograr la victoria debía sacrificar a su hija Ctonia, quien fue conducida voluntariamente al altar. Sus hermanas mayores, Protogenia y Pandora, se suicidaron pues habían jurado que lo harían en caso de la muerte de alguna de ellas. Se las suele llamar Hiacíntides porque su sacrificio tuvo lugar en una colina llamada Hiacinto.
 Protogenia, hija de Calidón y Eolia. Ares la hizo madre de Óxilo.
 Protogenia, hija de Deucalión y Pirra. Con Zeus, o Locro según otras tradiciones, fue madre de Etlio y Opo, fundador de la ciudad de Opunte.

Referencias